Octavian Muntean este numele purtat de mai mulți oameni:
Octavian Muntean (1860-1923), dascăl român, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Octavian Muntean (n. ?), senator român